Kamienica Pod Gryfami w Warszawie – kamienica przy placu Trzech Krzyży w Warszawie
 Kamienica Pod Gryfami we Wrocławiu – kamienica przy Rynku we Wrocławiu